Astrid av Sverige kan syfta på:

Astrid av Sverige (1905–1930), prinsessa 1905 dotter till prins Carl, gift drottning av Belgien
Astrid Nialsdotter (1000-talet), drottninggemål ca 1051 till kung Emund den gamle, född norsk stormannadotter i ätten Skjalga
Astrid Olofsdotter av Sverige (1000-talet), furstinna ca 1015 som dotter till kung Olof Skötkonung, gift drottning av Norge
Estrid av obotriterna (1000-talet)